Andreas Ton, né le , est un joueur professionnel de hockey sur glace italien, naturalisé suisse en 1988, qui évoluait en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || EHC Uzwil ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1983-1984 || EHC Kloten || LNA
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1984-1985 || HC Coire || LNA
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || HC Lugano || LNA
| 35 || 14 || 14 || 28 || 14 || 4 || 3 || 2 || 5 || 2  
|-
| 1986-1987 || HC Lugano || LNA
| 36 || 11 || 18 || 29 || 13 || 6 || 3 || 1 || 4 || 2 
|-
| 1987-1988 || HC Lugano || LNA
| 35 || 18 || 14 || 32 || 12 || 7 || 4 || 4 || 8 || 0
|-
| 1988-1989 || HC Lugano || LNA
| 35 || 18 || 30 || 48 || 12 || 10 || 8 || 7 || 15 || 0
|-
| 1989-1990 || HC Lugano || LNA
| 36 || 18 || 26 || 44 || 28 || 9 || 10 || 12 || 23 || 6
|-
| 1990-1991 || HC Lugano || LNA
| 36 || 17 || 26 || 43 || 10 || 11 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
| 35 || 10 || 17 || 27 || 18 || 4 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 1992-1993 || Zürcher SC || LNA
| 34 || 12 || 18 || 30 || 16 || 4 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 1993-1994 || Zürcher SC || LNA
| 35 || 16 || 12 || 28 || 10 || 3 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA
| 36 || 20 || 28 || 48 || 10 || 5 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 1995-1996 || HC Lugano || LNA
| 28 || 14 || 18 || 32 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1996-1997 || HC Lugano || LNA
| 46 || 17 || 24 || 41 || 12 || 8 || 3 || 5 || 8 || 0
|-
| 1997-1998 || HC Lugano || LNA
| 39 || 0 || 8 || 8 || 6 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2

|466||185||253||438||167||82||45||49||94||32

Notes et références 

Naissance en septembre 1962
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Uzwil
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Lugano
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992